Rated R: Remixed е вторият ремикс албум на барбадоската певица Риана. Издаден е на 24 май 2010 г.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 Mad House (Chew Fu Straight Jacket Fix) – 2:12
 Russian Roulette (Chew Fu Black Russian Fix) – 5:55
 Rockstar 101 (Chew Fu Teachers Pet Fix) – 4:27
 Wait Your Turn (Chew Fu Can't Wait No More Fix) – 5:09
 Photographs (с Уил Ай Ем) (Chew Fu 35 mm Fix) – 5:59
 Rude Boy (Chew Fu Vitamin S Fix) – 5:41
 Hard (с Jeezy) (Chew Fu Granite Fix) – 5:28
 G4L (Chew Fu Guns in the Air Fix) – 5:26
 Fire Bomb (Chew Fu Molotov Fix) – 6:58
 Stupid in Love (Chew Small Room Fix) – 5:32

Хонгконгско издание 
 Rude Boy (Chew Fu Bumbaclot Fix) – 6:37

Албуми на Риана
Музикални албуми от 2010 година